Ein Karmelitenkloster (auch Karmeliterkloster, kurz Karmel) ist eine Niederlassung des Ordens der Karmeliten (Beschuhte Karmeliten bzw. Unbeschuhte Karmeliten) oder des weiblichen Zweiges, der Karmelitinnen (Beschuhte Karmelitinnen bzw. Unbeschuhte Karmeliten).

Bestehende Klöster

Beschuhte Karmeliten (OCarm) 
 Belgien
 Karmelitenkloster Brüssel
 Karmelitenkloster Elsene
 Karmelitenkloster Mechelen

 Brasilien
 Karmelitenkloster Olinda (gegr. 1580)

 Deutschland
 Karmelitenkloster Bamberg (1589–1802, seit 1902)
 Karmelitenkloster Beilstein (Mosel) (1636–1803, seit 1922)
 Bonn-Friesdorf (1981- )
 Karmelitenkloster Springiersbach bei Bengel (seit 1922)
 Karmelitenkloster Duisburg
 Karmelitenkloster Erlangen-Bruck (Heilig Kreuz, seit 1967)
 Karmelitenkloster Jülich (seit 1739)
 Karmelitenkloster Mainz (1270–1802 und seit 1924? oder 1964)
 Karmelitenkloster Marienthal bei Hamminkeln (gegr. 1258, seit 1986)
 Karmelitenkloster St. Elija Ohrdruf (1463–1523; seit 1922?)
 Karmelitenkloster Straubing (1368–1803, 1803–1842 Zentralkloster, seit 1842)

 Italien
 Karmelitenkloster von Santa Maria del Carmine Maggiore in Neapel (gegr. vor 1268)

 Malta
 Karmelitenkloster Johannes vom Kreuz Ta’ Xbiex (bestehend)

Beschuhte Karmelitinnen (OCarm) 

 Deutschland
 Kloster „Dreifaltigkeit“ Erlangen (seit 1969, Nachfolge des Klosters Schlüsselau)
 Karmel „Mutter vom guten Rat“ Essen-Schuir (vorher Duisburg)

Unbeschuhte Karmeliten (OCD) 

 Deutschland
 Kloster St. Teresa, Birkenwerder bei Berlin (seit 1986)
 Karmelitenkloster Reisach bei Oberaudorf (~1731–1802, seit 1836)
 Karmelitenkloster St. Theresia in München (seit 1922)
 Karmelitenkloster St. Josef in Regensburg (seit 1634)
 Karmelitenkloster Schwandorf (1889,) jetzt indische Karmeliten
 Karmelitenkloster auf dem Michaelsberg in Siegburg (indische Karmeliten, seit 2013)
 Karmelitenkloster Maria Magdalena in Würzburg (seit 1627 bestehend, vorher 1227–1564 Magdalenerinnen/Reuerinnen)
 Indische Karmeliten in Essen-Kupferdreh
 Polnische Karmeliten in München

 Österreich
 Karmelitenkloster Döbling in Wien (1898 gegründet)
 Karmelitenkloster Maria Schnee (Graz) (~1631–1789 (am Karmeliterplatz säkularisiert); seit 1844)

 Spanien
 Karmelitenkloster Duruelo
 Karmelitenkloster Segovia

Unbeschuhte Karmelitinnen (OCD) 
 Deutschland
 Karmelitinnenkloster Aachen (seit 1662)
 Karmel St. Joseph Auderath (seit 1953 dort, vorher in Kordel bei Trier)
 Kloster Aufkirchen (seit 1896)
 Karmel Regina Martyrum, Berlin (seit 1984)
 Karmel Heilig Blut in Dachau (bestehend seit 1964 neben dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers)
 Karmel Maria in der Not in Essen-Stoppenberg (ehem. Zweigstift des Stiftes Essen)
 Karmel St. Maria vom Frieden in Köln (1692–1802, seit 1949)
 Karmel Regina pacis Rödelmaier (Region Main-Rhön, kanonische Errichtung 1928)
 Karmel Maria Mutter der Kirche Speyer (gegründet 1986, von Schwestern aus dem Karmel St. Josef in Hauenstein (Pfalz))
 Karmelitinnenkloster Welden, (Bezug am 26. Mai 1931)
 Kloster der Karmelitinnen Witten (bestehend seit 1956)
 Kloster Himmelspforten, Würzburg (seit 1847 bestehend, vorher Zisterzienserinnen (1231–1804))

 Israel
 Karmelitinnenkloster Bethlehem
 Karmelitenkloster Stella Maris, Haifa (seit 1892 bestehend)
 Karmelitinnenkloster Il Fiore del Carmelo, Haifa (seit 1965 ?)
 Karmelitinnenkloster Jerusalem
 Karmelitinnenkloster Nazareth

 Österreich
 Schloss Himmelau, St. Michael
 Karmel St. Josef und St. Teresa, Innsbruck

Ehemalige Klöster

Beschuhte Karmeliten (OCarm) 
 Deutschland
 Karmeliterkloster Aachen (vor 1287–1802)
 Karmelitenkloster Abensberg (1390–1802)
 Karmelitenkloster Tönisstein in Andernach (1389–1809, heute Ruine)
 Karmeliterkloster Appingen/Greetsiel (1436–1545)
 Karmelitenkloster Atens (1505–1528/62)
 Karmelitenkloster Augsburg St. Anna (1275–1531),1631–1649 Jesuiten
 Karmelitenkloster Bad Reichenhall (1922–2010)
 Karmelitenkloster in der Au Bamberg am Ort der heutigen Martinskirche in Bamberg (1273 bis 1589)
 Karmelitenkloster  Bonn-Pützchen (1688–1804)
 Karmelitenkloster Boppard (1262–1803)
 Karmelitenkloster Dahme (vor 1475–1563)
 Karmelitenkloster Dinkelsbühl (1289–1803)
 Karmelitenkloster Düren (1338–1543)
 Karmeliterkloster Essen-Frohnhausen (1953–1995)
 Karmelitenkloster Essen-Bedingrade
 Karmelitenkloster Esslingen am Neckar (1271–1531)
 Karmeliterkloster Fährbrück (1653–1765)
 Karmelitenkloster Frankfurt (1246–1803)
 Karmelitenkloster Fürth (? – 2010)
 Karmelitenkloster Geldern (gegr. 1306 oder 1315–1802)
 Karmeliterkloster Marienau bei Hameln (um 1310–1565)
 Karmeliterkloster Heilbronn (1448–1802)
 Karmeliterkloster Hettstedt (1451–1525/9)
 Karmeliterkloster Hirschhorn Mariae Verkündigung (1406–1543 und 1629–1803)
 Karmelitenkloster Jena (1414–1525)
 Kloster Kamp (1954 bis 2002)
 Karmelitenkloster Renthof Kassel (1292–1527)
 Karmelitenkloster Koblenz (? –1802)
 Karmelitenkloster St. Klara Köln (1255–1802; 1954–2019)
 Kloster Köln St. Maria vom Berge Karmel in Köln (1256/60–1802)
 Kloster St. Joseph und Theresia im Dau, Köln (1614–1802)
 Nikolauskloster Kreuznach (1281–1564 und 1636–1802)
 Karmelitenkloster Magdeburg (um 1338–1545)
 Kloster Mainburg (1893–1917)
 Karmelitenkloster Mannheim (1736–1802)
 Karmelitenkloster Marl (Leuchterhof, 1712/26–1803)
 Karmelitenkloster Moers (1441/8–1573)
 Karmelitenkloster St. Nikolaus München
 Karmelitenkloster München-Schwabing
 Karmelitenkloster Münster (?–2004) nach Mainz verlegt
 Kloster St. Josef Münstereifel (1657–1802)
 Kloster Zum Heiligen Kreuz Neuleiningen (1316–1468)
 Karmelitenkloster Neumarkt in der Oberpfalz (1907–2001)
 Karmelitenkloster Neustadt am Kulm (1413–1531, heute evangelische Stadtpfarrkirche)
 Kloster Neustadt an der Saale (1352–1803)
 Kloster  St. Agnes  in Nieukerk/Kerken (1455–17. Jh.)
 Herrgottskloster Nördlingen (1401–1564)
 Karmelitenkloster Nürnberg (1287–1525)
 Karmelitenkloster Oberdischingen (1963– ?)
 Kloster St. Anna in Perleberg (1441–1539)
 Karmelitenkloster Pößneck (1315–1525)
 Karmelitenkloster Querfurt (Anf.15. Jh.–1541)
 Karmelitenkloster Ravensburg (1344–1806/11) Konvent bis 1811, seit 1810 ev. Stadtkirche
 Karmelitenkloster St. Oswald (Regensburg) (1290–1367)
 Karmelitenkloster Rottenburg (1276–1806)
 Karmelitenkloster Schweinfurt (1366–16. Jh.)
 Karmelitenkloster Simmern/Hunsrück (1686 gegründet, heute aufgelöst)
 Karmelitenkloster Spangenberg (1357–1527)
 Kloster Sparneck (1455–1562)
 Karmeliterkloster Speyer (1294–1799)
 Kloster Vogelsburg bei Volkach (1282–1803, seit 1595 Filiale von Würzburg, heute Augustinusschwestern)
 Kloster Wegberg (1956–1977); 1639–1802 Kreuzherren
 Karmelitenkloster Weinheim (1297–1548/75, 1622–1650, 1685–1802)
 Karmelitenkloster Weißenburg (1325–1544)
 Karmelitenkloster Wetzlar (aufgelöst)
 Karmeliterkloster Worms
 Karmelitenkloster St. Barbara (Würzburg) (1252–1805)

 Frankreich
 Karmelitenkloster Angers
 Karmelitenkloster Marienthal bei Haguenau
 Karmelitenkloster Ménerbes
 Karmelitenkloster Nancy
 Karmelitenkloster Nantes
 Karmelitenkloster Paris (gegr. 1318)
 Karmelitenkloster Pont-l’Abbé
 Karmelitenkloster Straßburg
 Karmelitenkloster Trie-sur-Baïse

 Großbritannien
 Denbigh Friary (Ende 13. Jh.–1537)
 Karmelitenkloster Norwich

 Irland
 Karmelitenkloster Ballinasmale (gegr. um 1288, 1853 aufgelöst)
 Karmelitenkloster Loughrea (gegr. um 1300)

 Israel
 Karmelitenkloster Muhraqa bei Daliyat al-Karmil
 Karmelitenkloster Stella Maris Haifa

 Italien
 Karmelitenkloster Vetralla

 Litauen
 Karmelitenkloster Wilna (heute Vilnius), (gegr. 1621)

 Österreich
 Karmelitenkloster am Alsergrund, Wien (1360 bis 1365)
 Karmelitenkloster am Hof, Wien (1365 bis 1554)
 Karmelitenkloster St. Theobald auf der Laimgrube, Wien (1662 bis 1797)
 Karmelitenkloster Graz
 Karmelitenkloster Linz
 Karmelitenkloster Innsbruck
 Karmelitenkloster St. Pölten (später Franziskanerkirche)
 Karmelitenkloster Lienz (1785 aufgehoben, später Franziskanerkloster)
 Karmelitenkloster Voitsberg

 Polen
 Karmelitenkloster Danzig (heute Gdańsk)
 Karmelitenkloster Freyberg in Schlesien (heute Kożuchów), (gegr. 17. Jahrhundert)
 Karmelitenkloster Striegau (heute Strzegom) in Niederschlesien (gegr. 1382)
 Karmelitenkloster Krakau
 Karmelitenkloster Mariemont bei Sagor (heute Zagórz)
 Karmelitenkloster Stettin (heute Szczecin)
 Karmelitenkloster Wischnitz (heute Nowy Wiśnicz)

 Portugal
 Karmelitenkloster Lissabon

 Schweden
 Karmeliterkloster Schonen (Skåne)

 Tschechien
 Karmelitenkloster St. Gallus Prag (1627 gegründet)
 Karmelitenkloster St. Maria Schnee Prag (1347 gegründet)
 Karmelitenkloster Solnitz (heute Solnice),  1699 gegründet

 Ukraine
 Karmeliterkloster Lemberg (heute Lwiw)

 Ungarn
 Karmelitenkloster Budapest im Burgviertel, heute Amtssitz des ungarischen Ministerpräsidenten

 Weißrussland
 Karmelitenkloster Minsk

 Zypern
 Karmelitenkloster Famagusta (1571 untergegangen)
 Panagia Karmiotissa bei Limassol

Beschuhte Karmelitinnen (OCarm) 
 Deutschland
 Kloster Ingelheimerhausen (1435–1538, davor Augustinerinnen ab Mitte 12. Jahrhundert, Zisterzienserinnen bis 1435)
 Kloster Schlüsselau (1949–1969, vorher Zisterzienserinnen bis 1554)

Unbeschuhte Karmeliten (OCD) 
 Deutschland
 Karmelitenkloster Augsburg zum Allerheiligsten Sakrament (1637 gegründet, 1802 säkularisiert)
 Karmelitenkloster Heidelberg (1702–1803)
 Karmelitenkloster Neumarkt in Neumarkt in der Oberpfalz (1907 bis 2001, vorher Kapuziner 1677–1802)
 Karmelitenkloster Schongau (~1719–1802, heute Altenheim)

 Österreich
 Karmelitenkloster in der Leopoldstadt (Wien) (1622 bis 1838)

Unbeschuhte Karmelitinnen (OCD) 
 Deutschland
 Karmel St. Joseph (Bonn), 1998 aufgelöst
 Kloster in Hamburg-Finkenwerder (1999–2022)
 Karmel St. Joseph in Köln (ca. 1850–1877)
 Karmelitinnenkloster (Neuburg an der Donau) (1661–1802, abgebrochen)

Siehe auch 
 Karmeliterkirche
 Karmelitinnenkloster

Weblinks 
 69 ehemalige Karmelitenklöster Germania Sacra

Literatur 
 Edeltraut Klueting, Stephan Panzer, Andreas H. Scholten (Hrsg.): Monasticon Carmelitanum. Klöster des Karmeliterordens (O.Carm.) von den Anfängen bis in die Gegenwart. Aschendorff Verlag, Münster 2012, ISBN 9783402129548 (Inhaltsverzeichnis). Mit Einzeldarstellungen vieler Klöster.

Einzelnachweise 

 
Karmeliter